Havryšivka může být:

 Havryšivka (Barský rajón) – vesnice v Barském rajónu Vinnycké oblasti na Ukrajině
 Havryšivka (Lityňský rajón) – vesnice v Lityňském rajónu Vinnycké oblasti na Ukrajině
 Havryšivka (Vinnycký rajón) – vesnice ve Vinnyckém rajónu Vinnycké oblasti na Ukrajině
 mezinárodní letiště Vinnycja – letiště u této vesnice
 Havryšivka (Dněpropetrovská oblast) – vesnice v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině